Mercenario (ital.: Söldner) ist:

 der Familienname von
 Carlos Mercenario (* 1967), mexikanischer Leichtathlet

 der Titel
 des Films Il mercenario von Sergio Corbucci. Dessen deutscher Titel lautet Die gefürchteten Zwei
 der Comicserie El Mercenario von Vicente Segrelles